Чаривное — название населённых пунктов на Украине:

 Чаривное — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Чаривное — село в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Чаривное — село в Николаевском районе Одесской области.
 Чаривное — село в Великоалександровском районе Херсонской области.